(1823-1897), ténor italien ;
 Vasco Errani (1955-), homme politique italien ;
 Sara Errani (1987-), joueuse de tennis italienne.